Famille Benedetti
 Aldo De Benedetti (1892-1970), dramaturge et scénariste romain
 Alessandro Benedetti (1450-1512), anatomiste et humaniste vénitien.
 Antonio Benedetti (1715-1788), jésuite et érudit italien.
 Arturo Benedetti Michelangeli (1920-1995), pianiste italien.
 Bruno Bénédetti (1963-), pongiste handisport français.
 Carlo De Benedetti (1934-), chef d'entreprise italien.
 
 Cesare Benedetti (1987-), coureur cycliste italien.
 Cesare Benedetti (1920-2002), footballeur italien.
 Cesare Benedetti (1920-1990), footballeur italien.
 Christian Benedetti (1958-), acteur et metteur en scène français.
 Didier Benedetti (19?-), chef d'entreprise français.
 Eugenio Benedetti, pseudonyme de l'écrivain allemand Ernst Herhaus.
 Fanny Benedetti, juriste française.
 Gabriele Benedetti (2000-), coureur cycliste italien.
 Gaetano Benedetti (1920-2013), psychotérapeute et psychanalyste italien.
 Georges Benedetti (1930-2018), homme politique français.
 Giovanni Battista Benedetti (1530-1590), mathématicien et physicien italien.
 Jean Benedetti (1901-1969), journaliste politique à la télévision.
 Jean Benedetti (1902-1981), haut fonctionnaire et résistant français.
 Livio Benedetti (1946-2013), sculpteur italo-français.
 Luca Benedetti (1988-), coureur cycliste italien.
 Lúcia Benedetti (1914-1998), femme de lettres brésilienne.
 Mario Benedetti (1920-2009), poète, essayiste et écrivain uruguayen.
 Nelly Benedetti (1921-2011), actrice française.
 Nicola Benedetti (1985-), pentathlonien italien.
 Nicola Benedetti (née en 1987), violoniste classique écossaise.
 Rino Benedetti (1928-2002), coureur cycliste italien,
 Robert Benedetti (1910-), chef d'orchestre français.
 Tarcisio Vincenzo Benedetti (1899-1972), prélat catholique italien.
 Tommaso Benedetti (1797-1863), peintre et graveur italien.
 Umberto Benedetti Michelangeli (1952-), chef d'orchestre italien.
 Vincent Benedetti (1817-1900), diplomate français.
 Yvan Benedetti (1965-), militant politique français.

Notes et références